Hahn im Korb steht für:

 Hahn im Korb (1937), einen deutschen Spielfilm aus dem Jahre 1937 von Heinz Paul
 Hahn im Korb (1955), Originaltitel As Long as They're Happy, britischer Musikfilm von J. Lee Thompson
 Hahn im Korb (Roman), einen Roman von Andrea Camilleri

siehe auch
 Der Hahn im Korb, ein deutscher Stummfilm aus dem Jahre 1925 von Georg Jacoby
 Ein Hahn im Korb, eine vom Fernsehen der DDR produzierte Komödie von Jens-Peter Proll (1978)